Лауфер (Laufer, Lauffer или Läufer) — распространенная в Европе, России, Израиле и Америке фамилия. В переводе с немецкого означает «бегун».

Некоторые представители 
 Лауфер, Алекс (род. 1917) — американский патобиолог.
 Лауфер, Александр — американский специалист по проектному менеджменту.
 Лауфер, Альберто — аргентинский писатель.
 Лауфер, Андре — швейцарский керамист.
 Лауфер, Андрей Петрович — советский экономист и делопроизводитель.
 Лауфер, Бертольд (1874—1934) — немецкий и американский историк искусства и востоковед.
 Лауфер, Дан — румынский полярный исследователь.
 Лауфер, Диана — израильский астроном и геолог.
 Лауфер, Йохен Пауль — немецкий историк.
 Лауфер, Йесей Маркович — российский и украинский зубной врач и юрист.
 Лауфер, Игорь — американский врач.
 Лауфер, Макс — немецкий архитектор в Kиевe, XIX век.
 
 Лауфер, Михаил Анатольевич — российский экономист, президент ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания».
 Лауфер, Морис — американский оптик.
 Лауфер, Огюст (1861—1918) — швейцарский композитор.
 Лауфер, Отто (1874—1949) — немецкий историк культуры.
 Лауфер, Рубин (1909—1966) — польский музыкальный педагог.
 Лауфер, Уильям — американский криминалист.
 Лауфер, Уолтер (1906—1984) — американский чемпион Олимпийский игр 1928 года по плаванию.
 Лауфер, Ханс — немецкий врач и юрист.
 Лауфер, Хайнц (1933—1996) — немецкий политолог и социолог.
 Лауфер, Эмиль (1837—1909) — чешский художник, профессор и директор пражской Академии изящных искусств.
 Лауфер, Юрий Михайлович — советский и российский библиограф.